El río Mininco puede referirse a:
 Río Mininco (Renaico), tributario del río Renaico en la Región de La Araucanía, Chile;
 Estero Mininco (Biobío), tributario del río Biobío in Región del Biobío, Chile;
Ambos pertenecen a la cuenca del río Biobío.